Siergiej Kuczerow (ros. Сергей Кучеров; ur. 5 maja 1989 r.) − rosyjski kulturysta, trener osobisty.

Życiorys 
Pochodzi z Magnitogorska na Uralu.

Ze sportem związany jest od najmłodszych lat, trenował między innymi karate. Kulturystyką zajął się w drugiej połowie 2012 roku. W 2013 podczas Pucharu Obwodu czelabińskiego zajął drugie miejsce na podium w kategorii wagowej do 85 kg. W tych samych zawodach startował także rok później; udało mu się wywalczyć złoto w kategorii do 85 kg, odniósł też wygraną w kategorii absolutnej, zostając generalnym zwycięzcą rozgrywek. W 2014 brał również udział w Pucharze Rosji federacji PBS (ФБФР); uplasował się na piątym miejscu wśród zawodników o masie nieprzekraczającej 85 kg. Rok później, podczas Mistrzostw Rosji w Krasnodarze, wywalczył czwarte miejsce pośród mężczyzn o masie do 95 kg. Jako kulturysta zdobywał też tytuły mistrza Magnitogorska oraz brał udział w Pucharze Europy Wschodniej.

Ma 176 cm wzrostu, jego waga (w sezonie zmagań sportowych lub poza nim) przekracza 100 kg. Pracuje jako trener osobisty. W 2014 witryna wday.ru nazwała go jednym z najseksowniejszych kawalerów Magnitogorska.

Linki zewnętrzne 
 Profil Kuczerowa w bazie MuscleMemory.ru

Przypisy 

Kuczerow, Siergiej
Kuczerow, Siergiej

en:Sergey Kucherov (bodybuilder)